Megazostrodon — род базальных маммалиаформ из семейства Megazostrodontidae отряда морганукодонов. Включает два вида: типовой M. rudnerae из нижний юры Лесото и ЮАР и M. chenali из верхнего триаса Франции.

История открытия 
Повреждённый череп, включая нижнюю челюсть, и элементы посткраниального скелета M. rudnerae были обнаружены в 1966 году в Лесото южноафриканским палеонтологом и археологом Айоной Руднер. Первое описание нового животного было сделано  и  в работе «Окклюзия коренных зубов у млекопитающих позднего триаса» (1968). Родовое название относится к большому  верхних моляров, видовое дано в честь первооткрывательницы.

Второй вид, M. chenali, описали М. Дебуйсшере и соавторы в 2015 году на основании изолированных зубов, найденных в Сен-Никола-де-Пор, Франция. Его видовое название дано в честь французского палеонтолога-любителя Эммануэля Ченаля.

Описание 
Подобно современным ему маммалиаформам, Megazostrodon был небольшим, вероятно, ночным животным, питавшимся насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Его голова и тело достигали около 10 см в длину, а масса, вероятно, составляла около 20—30 г; в целом, Megazostrodon был сравним с современными землеройками.

Debuysschere et al., 2014 приводят следующий диагноз рода Megazostrodon:

 лабиальный цингулюм верхних моляров хорошо развит, с крепкими бугорками, разделён на мезиальную и дистальную доли (признак также присутствует у Brachyzostrodon, Dinnetherium и некоторых экземпляров Morganucodon);
 бугорок A перекрывается между бугорком c противоположного моляра и бугорком b следующего моляра (окклюзия типа «embrasure shearing»; возможно, признак также присутствует у Erythrotherium и Purbeckodon);
 нижняя часть выемки между бугорками а и с явно выше, чем между бугорками a и b (признак также присутствует у Bridetherium, Erythrotherium, Hallautherium и Paceyodon).

Классификация 
Первоначально был отнесён к ныне расформированному отряду Triconodonta. По современным представлениям, Megazostrodon относится к кладе (отряду) Morganucodonta, являющейся самой базальной ветвью маммалиаформ (Mammaliaformes). Филогенетически морганукодоны более продвинуты, чем близкие к маммалиаморфам Adelobasileus и Sinoconodon. Традиционно они рассматриваются как одни из самых примитивных млекопитающих в широком смысле (Mammalia s. l.); тем не менее, в более поздних источниках таксон ​Mammalia часто определяется в узком смысле (s. s.), как кроновая группа, не включающая Megazostrodon и подобных ему родственников млекопитающих.

Филогения 

Kielan-Jaworowska et al., 2004

Close et al., 2015

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Литература 
 

 

Маммалиаформы
Синапсиды триасового периода
Фауна юрского периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии из юрских отложений ЮАР
Фоссилии из юрских отложений Лесото
Фоссилии из триасовых отложений Франции